Городско́е поселе́ние Свердло́вский — упразднённое муниципальное образование, существовавшее в составе Щёлковского муниципального района Московской области России

Административным центром и крупнейшим населённым пунктом являлся рабочий посёлок Свердловский.

В соответствии с Законом Московской области № 69/2018-ОЗ от 23 мая 2018 года, городское поселение Свердловский упразднено, а его населённые пункты вошли в состав городского округа Лосино-Петровский.

Географические данные 
Общая площадь сооставляла 29,78 км². Муниципальное образование находилось в юго-восточный части Щёлковского района, и граничило:
 с городским округом Лосино-Петровский (на востоке, юго-востоке),
 с сельским поселением Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района (на юге),
 с городским округом Звёздный городок (на западе),
 с сельским поселением Анискинское Щёлковского муниципального района (на северо-западе и севере),
 с Ногинским муниципальным районом (на востоке).

Население

История 
Муниципальное образование «Городское поселение Свердловский» было образовано в ходе реализации муниципальной реформы 28 февраля 2005 года. В его состав вошли рабочий посёлок Свердловский и ещё 5 сельских населённых пунктов позже упразднённого Осеевского сельского округа.

Состав городского поселения

Примечания

Ссылки 
 Городское поселение Свердловский // Официальный сайт Администрации Щёлковского района

Упразднённые городские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Щёлковского района
Городские поселения, упразднённые в 2018 году